Лунделль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лунделль, Антон (род. 2001) — финский хоккеист.
 Лунделль, Санна (род. 1978) — шведская журналистка и телеведущая, старшая дочь Ульфа Лунделля.
 Лунделль, Сет (1892—1966) — шведский миколог.
 Лунделль, Ульф (род. 1949) — шведский писатель, поэт, автор песен, композитор, музыкант и исполнитель.
 Лунделль, Эйнар (1894—1976) — шведский хоккеист.
 Лунделль, Юхан Август (1851—1940) — шведский языковед, профессор славянских языков в Упсальском университете.
 См. также 
 Люнделл